Woody (Debian), een versie van Debian
 Woody (Toy Story), een personage uit de Toy Story-tekenfilms
 Woody, werktitel van de Britse televisieserie SunTrap
 Woodie, een stationwagen waarvan een deel van de carrosserie van hout gemaakt is of daarmee afgewerkt.